Pierrerue puede referirse a:
 Pierrerue, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Pierrerue, comuna francesa situada en Hérault.